El término mentiras piadosas (plural de mentira piadosa, afirmación falsa proferida con intención benevolente), puede referirse:

a Mentiras piadosas (1987), película mexicana del director Arturo Ripstein;
a Mentiras piadosas (2009), película argentina de Diego Sabanés - basado en La salud de los enfermos, de Julio Cortázar;
a Mentiras piadosas (1990), álbum del cantautor español Joaquín Sabina.